

Cinema 
 Float – film del 2007 diretto da Calvin Simmons
 Float – film del 2008 diretto da Johnny Asuncion
 Float – cortometraggio animato del 2019 diretto da Bobby Rubio

Danza 
 Float – mossa di break dance

Informatica 
 Float (abbreviazione di floating point) – in alcuni linguaggi di programmazione (C, C++, Java, ecc), identificatore del tipo di dati numero in virgola mobile

Musica 
 Float – album di Aesop Rock del 2000
 Float – album dei Liquido del 2004
 Float – album dei Flogging Molly del 2008
 Float – singolo dei Flogging Molly del 2008, dall'album omonimo
 Float – album di Styles P del 2013